Miejscowości w USA:
 Gratiot – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Gratiot – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
 Gratiot – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Gratiot (ang. Gratiot Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gratiot (ang. Gratiot County) – w stanie Michigan